Фюрт ():

 Фюрт — город в Германии, земля Бавария.
 Фюрт (Оденвальд) — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчиняется административному округу Дармштадт. Входит в состав района Бергштрассе.
 Фюрт (район) — район в Германии, в земле Бавария.

См. также 
 Фурт (Furth)